

Geografia 
Antartide
 Wensleydale Beacon – collina della Bahía Primero de Mayo, nelle Isole Shetland Meridionali
Australia
 Wensleydale – comunità rurale dello stato di Victoria
Regno Unito
 Wensleydale – vallata delle Yorkshire Dales, nel North Yorkshire (Inghilterra)

Altro 
 Wensleydale – formaggio inglese
 Wensleydale – razza ovina
 Ferrovia di Wensleydale – ferrovia turistica della vallata di Wensleydale